Municipio de Dunham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dunham (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry
 Municipio de Dunham (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington